Кубок Станковича 2012 или Кубок континентальных чемпионов Станковича 2012 () — 9-й международный турнир по баскетболу, проходивший с 6 по 10 июля 2012 года в Спортивном центре Тяньхэ (Гуанчжоу, КНР).

Команды-участницы

Результаты матчей 
Все четыре сборные играли по системе раунд-робин. Затем две лучшие сборные оспаривали «золото», а две оставшиеся играли матч за третье место.

Круговая система 

 Единое время UTC+8.

Матч за третье место

Финал

Распределение мест

Ссылки 
 Кубок Станковича 2012

Кубок Станковича
2012 год в баскетболе
Июль 2012 года